Gloeospermum är ett släkte av violväxter. Gloeospermum ingår i familjen violväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Violväxter
Gloeospermum